Batalla de Tapae puede referirse a varios enfrentamientos entre romanos y dacios:
 Batalla de Tapae (87), victoria dacia.
 Batalla de Tapae (88), victoria romana.
 Batalla de Tapae (101), victoria romana. 
 Batalla de Tapae (105), victoria romana.